Jucundus, Gallo-Romeins geestelijke
Jocundus (geestelijke), een 11e-eeuwse geestelijke en hagiograaf
Pyrophorus jocundus, keversoort

Zie ook
Jodocus (doorverwijspagina)